Акия́ма (, , букв. «осенняя гора») — японская фамилия. Известные носители:

 Акияма Ёсифуру (1859—1930) — японский генерал.
 Акияма, Ёсихиро (род. 1975) — японский дзюдоист и боец ММА.
 Акияма, Кацухито (род. 1950) — режиссёр японской анимации.
 Акияма, Макио (род. 1950) — японский астроном.
 Акияма, Рина (род. 1985) — актриса японского кино жанра токусацу, модель.
 Акияма, Руна (1954—2014) — сэйю (актриса озвучивания).
 Акияма Санэюки (1868—1918) — японский вице-адмирал.
 Акияма, Тоёхиро (род. 1942) — японский журналист, первый космонавт Японии.
 Акияма, Тэруо (1891—1943) — японский адмирал.